Змагання із могулу серед чоловіків у програмі Зимових Олімпійських ігор 2018 пройшли 9 і 12 лютого у сніговому парку «Фенікс», Пхьончхан.

Призери

Розклад 
Місцевий час (UTC+9)

Результати

Кваліфікація

Кваліфікація 1 
У першій кваліфікації беруть участь 30 спортсменів, з яких 10 найкращих потрапляють у фінал 1, а 20 інших у кваліфікацію 2.

Кваліфікація 2 
 QF — Кваліфікувались у фінал
 DNF — Не фінішували
 DNS — Не стартували

Фінали 
Фінали відбулись 12 лютого 2018.

Фінал 1 
 Q — Кваліфікувались у наступне коло
 DNF — Не фінішували

Фінал 2 
 Q — Кваліфікувались у наступне коло
 DNF — Не фінішували

Фінал 3

Примітки

Посилання 
 Фристайл  на офіційному сайті зимових Олімпійських ігор  
 Олімпійський турнір на офіційному сайті міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS)